Presente — dádiva
Habilidade
Prenda — par do peão no movimento tradicionalista gaúcho
Prenda (Luanda) — cidade de Angola